Младецький, Млодецький

 Младецький Ігор Костянтинович (1944) — доктор технічних наук , професор Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ ).
 Млодецький Віктор Ростиславович — доктор технічних наук , професор